Синмартін () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Синмартін () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Синмартін.
 Синмартін () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Синмартін () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Синмартін.
 Синмартін () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Синмартін () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Синмартін.
 Синмартін () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Мача.